famille
 famille de Schaetzen, une famille de la noblesse belge ;

personnalités
 Erard de Schaetzen (1904-1997), un juriste, notaire et homme politique belge ;
 François de Schaetzen (1875-1956), un homme politique belge ;
 Georges de Schaetzen (1887-1961), un homme politique belge ;
 Louis de Schaetzen (1793-1880),un  homme politique belge ;
 Oscar de Schaetzen (1836-1907), un homme politique belge